Kryptastrina är ett släkte av svampar. Kryptastrina ingår i divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Kryptastrina